John Phillips kan syfta på bland andra:

* John Phillips (1800–1874), engelsk geolog
 John Phillips (1935–2001), amerikansk sångare
 John Calhoun Phillips (1870–1943), amerikansk politiker
 John Lynch Phillips (född 1951), amerikansk astronaut

Se även 

 John Phillip